Ве́рхний Хингу́й — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области. Входит в Худоеланское муниципальное образование.

География 
Деревня расположена по северо-восточной стороне федеральной автомагистрали  «Сибирь», в 17 км к северо-западу от центра сельского поселения — села Худоеланское.

История
Деревня была расположена на Большом Сибирском тракте. Заселение шло как минимум с 1770-х годов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района